Magiczny Miecz – gra planszowa wyd. Sfera (reedycja gry Magia i miecz);
 Magiczny miecz – Legenda Camelotu – film animowany z 1998;
 Magiczny miecz (film) – film USA z 2007;